В сезоне 1888/89 «Ньютон Хит (Ланкашир энд Йоркшир Рейлуэй)» впервые в своей истории принял участие в лиговых соревнованиях, став одним из основателей Комбинации. Комбинация создавалась в качестве альтернативы Футбольной лиге, однако её розыгрыш так и не был завершён, и лига прекратила своё существование в апреле 1889 года. На момент роспуска «Ньютон Хит» имел наибольшее количество очков среди всех команд лиги.

В течение сезона клуб также традиционно принял участие в розыгрыше Кубка Манчестера и окрестностей. «Ньютон Хит» в пятый раз подряд достиг финала соревнования и, разгромив со счётом 7:0 клуб «Хули Хилл», выиграл трофей, ставший третьим в его истории.

Комбинация 

И = проведено игр; В = выиграно матчей; Н = сыграно вничью; П = проиграно матчей; МЗ = забито мячей; МП = пропущено мячей; РМ = разница мячей; Очки = набрано очков

Кубок Манчестера и окрестностей

Малый кубок Ланкашира

Товарищеские матчи

Статистика игроков

Трансферы

Пришли в клуб

Ушли из клуба

См. также 
 Список сезонов ФК «Манчестер Юнайтед»

Примечания 

1888-1889
Ньютон Хит